Plaats in Indonesië
 Pondok Agung (Sungai Penuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sungai Penuh in de provincie Jambi
 Pondok Agung (Kasembon), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java